Стівен Содерберг (;  14 січня 1963) — американський кінорежисер, сценарист, продюсер і кінооператор. Прославився завдяки кінострічкам «Секс, брехня і відео», «Трафік» (Оскар за найкращу режисерську роботу) та «Трилогії Оушена».

Біографія 
Стівен Содерберг народився 14 січня 1963 в Атланті (штат Джорджія США). Коли він був ще дитиною, сім'я переселилася спочатку в Піттсбург, а згодом у Батон-Руж (штат Луїзіана), де його батько отримав посаду декана місцевого університету.

Ще під час навчання у середній школі Стівен записується на курси аніматорів, де створює свої перші короткометражні фільми. Після закінчення школи Содерберг переїздить у Голлівуд. Там він влаштовується на роботу позаштатного редактора, але досить швидко повертається назад додому. У Батон-Руж молодий режисер починає працювати у відеостудії, що займається виробництвом рекламних роликів і музичних відеокліпів. Водночас продовжує знімати короткометражки та писати сценарії.
У 1986 році Содерберг знімає документальний фільм про концерт групи Yes — Yes: 9012 Live, за що був номінований на премію «Греммі»

Фільмографія

Примітки

Посилання 
 Стівен Содерберг на сайті «Kino-teatr.ua»
 Содерберг на «Кінострічка.Com»

Уродженці Атланти
Кінорежисери США
Сценаристи США
Продюсери США
Атеїсти США